build (kompilacja) – rodzaj wersji oprogramowania
 Build – silnik gier komputerowych